Дева́нте Мали́к Смит-Пе́лли (; род. 14 июня 1992, Скарборо, провинция Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, нападающий. Обладатель Кубка Стэнли 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Карьера 
Профессиональную карьеру уроженец пригорода Торонто Деванте Смит-Пелли начал в клубе ОХЛ «Миссиссога». В составе «Майоров» форвард провёл 3 года прежде, чем присоединиться к выбравшим его на драфте 2010 года «Анахайм Дакс».

В составе калифорнийского клуба дебютировал в декабре 2011 года, но твёрдое место в основном составе «Уток» получил только в сезоне 2014/15. В феврале 2015 года Деванте Смит-Пелли был обменян в «Монреаль Канадиенс» на Иржи Секача.

В 2019 году подписал контракт с клубом КХЛ «Куньлунь Ред Стар».

Карьера в сборной 
В составе юниорской региональной сборной Онтарио Деванте стал обладателем Мирового кубка вызова 2009 года. Позже Смит-Пелли вызывался в молодёжную сборную Канады; в её составе форвард завоевал бронзовые медали мирового первенства-2012.

Достижения 
 Региональная сборная Канада-Онтарио:
Обладатель Мирового кубка вызова: 2009
 Молодёжная сборная:

бронзовый призёр чемпионата мира: 2012

•  Обладатель Кубка Стэнли 2018 в составе «Вашингтон Кэпиталз».

Примечания

Ссылки 

Персоналии по алфавиту
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Сиракьюз Кранч»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Анахайм Дакс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Обладатели Кубка Стэнли
Задрафтованные ХК «Анахайм Дакс»